De Branche Blavatsky is een Franstalige Brusselse tak der Belgische Theosofische Vereniging.

Deze loge werd opgericht in 1910 en is nog steeds actief. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft ze een aantal jaren haar bijeenkomsten moeten opschorten, omdat de theosofie door de bezetter verboden was. Ze was een van de stichtende loges van de Belgische Sectie der Theosophical Society in 1911.

 
Huidig voorzitster van de loge is Myriam Debusscher.

Activiteiten 
 Verdieping van de theosofie door meditatie op de Yoga-Sutras van Patanjali

Blavatsky
Vereniging in Brussel